Мохакар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 72 км². Население 7745 человек (на 2010 год). Расстояние 90 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Mojácar — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Mojácar — Diputación Provincial de Almería
 Oficina Municipal de Turismo
 Mojácar y alrededores — Mojacar Turistic S.L.

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии